Questa pagina raggruppa le voci relative ai presidenti delle assemblee denominate Camera dei rappresentanti
Presidenti della Camera dei rappresentanti – presidenti della Camera dei rappresentanti del Belgio
Presidenti della Camera dei rappresentanti – presidenti della Camera dei rappresentanti di Malta
Presidenti della Camera dei rappresentanti – presidenti della Camera dei rappresentanti del Marocco